Elysian Fields Avenue w Nowym Orleanie
 Elysian Fields – amerykańska grupa muzyczna
Elysian Fields w Hoboken (New Jersey)

Zobacz też:
 fr. Champs Élysées